Mario Vattani (1966) – diplomatico e scrittore italiano
 Umberto Vattani (1938) – diplomatico italiano